

Geografia 
 Cardenal Quintero – comune del Venezuela situato nello Stato del Mérida
 Paso Cardenal Samoré – passo di montagna situato nelle Ande, al confine tra Cile e Argentina
 Provincia Cardenal Caro – una delle province della regione cilena di Libertador General Bernardo O'Higgins

Persone 
 Ernesto Cardenal (1925-2020) – poeta, presbitero e teologo nicaraguense
 Fernando Cardenal (1923-2016) – gesuita e teologo nicaraguense
 Pedro Joaquín Chamorro Cardenal (1924-1978) – giornalista, scrittore e politico nicaraguense
 Peire Cardenal (1180-1278) – trovatore alverniate francese